Pastores steht für:
 Pastores (Salamanca), westspanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León
 Pastores (Sacatepéquez), guatemaltekische Gemeinde im Departamento Sacatepéquez 

 Los Pastores, Ortsteil der spanischen Gemeinde San Agustín (Teruel), Provinz Teruel in der Autonomen Gemeinschaft Aragonien

Siehe auch:
 Pastor
 Pastores dabo vobis
 Pastores gregis